Shangri-La kan syfta på:

 Shangri-La – en fiktiv dal i romanen Bortom horisonten (1933) av James Hilton
 Shangri-La – ursprungligen namnet på presidentens sommarresidens i USA, se Camp David
  – ett hangarfartyg från andra världskriget
 Shangri-La – en zombiebana i TV-spelet Call of Duty: Black Ops
 Shangri-la hotel – ett hotel i Hangzhou
 Shangri-La Hotel – ett hotel i Vancouver
 Living Shangri-La – en skyskrapa i Vancouver
 Rita James and the Race to Shangri La – ett datorspel från 2012 av Big Finish Games

Fiktion
 Shangri-La – en fiktiv dal i romanen Bortom horisonten (1933) av James Hilton
 Shangri-La (roman) – en japansk roman, manga- och animeserier
 Shangri-La (musikal) – en musikalversion av Hiltons roman från 1956 med musik av Harry Warren
 Shangri-La (film, 2002) – en film från 2002 av Takashi Miike
 Shangri-La Suite – en film från 2016
 Shangri-La Plaza – en TV-film från 1990

Musik
 The Shangri-Las – en amerikansk musikgrupp från 1960-talet kända för "Leader of the Pack" och "Remember (Walkin' in the Sand)"

Musikalbums
 Shangri La (musikalbum av Jake Bugg) – ett musikalmum från 2013 av Jake Bugg
 Shangri-La (musikalbum) – Mark Knopflers fjärde soloalbum, utgivet 2004
 Shangri La (musikalbum av Mucc) – ett musikalbum från 2012 av Mucc
 Shangri-La (musikalbum av Ralph Lundsten) – ett musikalbum från 1975 av Ralph Lundsten 
 Shangri-La Dee Da – ett musikalbum från 2001 av Stone Temple Pilots
 Helsinki – Shangri-La – ett musikalbuma från 2010 av Paleface 
 Oriental Shangri-La – ett musikalbum från 1998 av Sina Nedadahandeh
 Project Shangri-La  – ett musikalbum från 2002 av Mark Boals
 The Wraith: Shangri-la – ett musikalbum från 2002 av Insane Clown Posse
 Trouble in Shangri-La – ett musikalbum från 2001 av Stevie Nicks
 Vägen mot Shangri-La – ett album av Kjell Höglund, utgivet 1980

Företag
 Shangri-La Music – ett Santa Monica-baserat skivbolag
 Shangri La Studios – en inspelningsstudio i Malibu

Sånger
 Shangri-La (sång av A-Teens) – en sång från 2003 av A-Teens på albumet New Arrival
 Shangri-La (sång av angela) – en sång av musikgruppen angela
 Shangri-La (sång av Electric Light Orchestra) – en sång av Electric Light Orchestra från A New World Record
 Shangri-La (sång av Don Henley) – en sång av Don Henley från The End of the Innocence
 Shangrila – en sång från 1993 av Billy Idol på albumet Cyberpunk
 Shangri-La (sång av Gerard Joling) – det nederländska bidraget till Eurovision Song Contest 1988 av Gerard Joling
 Shangri-La (sång av The Kinks) – en sång från 1969 på albumet Arthur (or the Decline and Fall of the British Empire) av The Kinks
 Shangri La (sång av M. Ward) – en sång från 2009 av M. Ward på albumet Hold Time
 Shangri-La (en sång av The Rutles) –  en EP från 1990 av The Rutles
 Shangri-La (sång av Steve Miller Band) – en sång från 1984 av Steve Miller Band på albumet  Italian X Rays
 Shangri-La (sång av Kim Wilde) – en sång från 1984 asv Kim Wilde på albumet Teases & Dares
 Bourgeois Shangri-La – en sång från 2010 av Miss Li på albumet Dancing the Whole Way Home
 Our Shangri-La – en sång av  Mark Knopfler
 Poor Man's Shangri-La – en sång från 2005 av Chávez Ravine på albumet Chávez Ravine

Geografi

Antarktis 

 Shangri-La (dal), 
 Shangri-La Valley – en dal i Västantarktis

Brasilien 

 Xangri-lá, en kuststad i delstaten Rio Grande do Sul

Kina 

 Shangri-La Xian, härad, Yunnan, 
 Shangri-La (ort), Yunnan, Dêqên Tibetan Autonomous Prefecture,

Se även
Tralla La – en förvrängning av "Shangri-La" i en Joakim von Anka-berättelse av Carl Barks
Xanadu

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar